Il singolare del Melbourne Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Matthew Ebden ha battuto in finale Tatsuma Itō 6–3, 5–7, 6–3.

Teste di serie

  Matthew Ebden (Campioni)
  Stéphane Robert (primo turno)
  Bradley Klahn (quarti di finale)
  Yūichi Sugita (primo turno)

  James Duckworth (semifinali)
  Tatsuma Itō (finale)
  Nick Kyrgios (primo turno)
  James Ward (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Melbourne Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013